Ward é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Ward (Dakota do Norte)
Condado de Ward (Texas)

Desambiguações de topônimos